Zeche Morgenstern steht für mehrere Bergwerke in Deutschland:

 Zeche Morgenstern (Bochum) in Bochum-Wattenscheid-Severinghausen;
 Zeche Morgenstern (Essen) in Essen-Stadtwald;
 Zeche Morgenstern (Witten) in Witten-Vormholz-Hardenstein

 Siehe auch

 Zeche Morgenstern ins Osten in Witten-Vormholz-Hardenstein
 Zeche Morgenstern ins Westen in Witten-Vormholz-Hardenstein

 Grube Morgenstern